Osoby o tym nazwisku:
 András Vadász – węgierski bokser
 László Vadász – węgierski szachista